Maslennikow, Maslennikowa () ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Dmitrijewitsch Maslennikow (1929–2016), sowjetisch-russischer Sänger (Tenor)

 Margarita Nikolajewna Maslennikowa (1928–2021), russische Skilangläuferin
 Sergei Jewgenjewitsch Maslennikow (* 1982), russischer Nordischer Kombinierer
 Waleri Wladimirowitsch Maslennikow (* 1958), sowjetisch-russischer Geologe
 Wera Nikolajewna Maslennikowa (1926–2000), sowjetisch-russische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Wladimir Anatoljewitsch Maslennikow (* 1994), russischer Sportschütze